Ars kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Ars-sur-Moselle, fransk kommun i departementet Moselle
 Ars-sur-Formans, kommun och ort, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Ars-les-Favets, fransk kommun i departementet Puy-de-Dôme
 Ars-Laquenexy, fransk kommun i departementet Moselle
 Ars-en-Ré, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Ars, Creuse, 
 Ars, Charente, 
 Saint-Julien-l'Ars, fransk kommun i departementet Vienne
 Saint-Martin-l'Ars, fransk kommun i departementet Vienne

Schweiz 

 Ars (bergstopp), Bern, Interlaken-Oberhasli District,